Le terme chrysalide peut faire référence à :

Biologie 
 la chrysalide est le stade de développement intermédiaire entre la chenille et le papillon chez les lépidoptères.

Arts

Littérature  
 Chrysalyde, troisième tome de la série de bande dessinée Terres d'ombre paru en 1999 ;
 Chrysalide, recueil de neuf nouvelles de science-fiction de l'écrivain Robert Reed, publié en 2002.

Cinéma 
 Chrysalide, court métrage français de Jean Dasque sorti en 1964.

Musique  
 Chrysalide un album de Patrick Juvet sorti en 1974 ;
 Chrysalide, un album de Patrick Fiori sorti en 2000 ;
 Chrysalide, premier album de hip-hop français de Maj Trafyk sorti en 2007.

Divers
 La Chrysalide, cercle artistique progressiste belge de la fin du .

Voir aussi
La Chrysalide et le Papillon d'or, film français de Georges Méliès sorti en 1901.